

Patronyme

Caecilia Metella Dalmatica (morte vers 81 ), personnalité de la Rome antique, épouse de Sylla.
Cornelia Metella (née vers 73 , morte après 48 ), personnalité de la Rome antique.
Malia Metella (née en 1982), nageuse française.
Mehdy Metella (né en 1992), nageur français.

Biologie

Metella, autre nom de Pimoa, un genre d'araignées.

Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)